Baba (Alba), een plaats in het Roemeense district Alba
 Baba (berg), een berg in Servië
 Baba (Hongaars), een goede fee, later gedegradeerd tot heks
 Baba (Maramureș), een plaats in het Roemeense district Maramureș
 Baba (personage), een personage uit de stripboekenreeks Roodbaard
 een aantal films:
 Baba (1971), een Turkse film van Yilmaz Güney
 Baba (2000), een Chinese film van Shuo Wang met Xiaogang Feng en Xiaopei Hu
 Baba (2002), een Indiase film van Suresh Krishna met Rajnikanth
 Meher Baba, een Indiase goeroe
 Baba O'Riley, een nummer van The Who
 Baba Rahman, een voetballer uit Ghana
 Roberto Caveanha, Braziliaans voetballer met bijnaam Babá